Mas dels Frares (Pau), masia del municipi de Pau (Alt Empordà)
 Mas dels Frares (Vilamarxant) 
 Mas dels Frares (Aiòder) 
 Mas dels Frares (Santa Eugènia de Berga) 
 Mas dels Frares (la Febró), mas al terme municipal de la Febró (Baix Camp)